Portuñol ili Portuhol mješani je je ne standardiziran/ne kodificiran jezik kojim govore u govornici u graničnim području usko povezanog Španjolskog i Porugalskog, a u Južnoj Americi osobito u sjevernim područjima Urugvaja i južnog Brazila.

S obzirom na to da su portugalski i španjolski jezik bliski romanski jezici, dijalozi se mogu voditi relativno slobodno.

Primjer

Oče naš na Portuñol

Povezani članci
Castrapo
Svorsk
Trasjanka
Suržik

Miješani jezici